Władysław Żwański (1896–1948) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego, podpułkownik WP, oficer NSZ i NZW
 Zbigniew Żwański (1924–1977) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego, porucznik, dowódca oddziału NZW w powiecie Ostrów Mazowiecka